Чемпионат России по баскетболу 2007/2008 является 17 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу. Перед началом чемпионата казанский НУР не оплатил заявочный взнос, в результате чего данный клуб был исключён из Суперлиги «А». ЦСКА (Самара) сменила прописку на Москву, Динамо (Московская область, Люберцы) переехало в Москву и сменило название на БК «Москва». Еще одним изменением по сравнению с прошлым сезоном стало переименование питерской команды «Балтийская Звезда», которая, войдя в структуру местного мужского клуба «Спартак», взяла соответствующее название. Ногинский «Спартак», ставший победителем Суперлиги «Б», не может играть в элите, поскольку является фарм-клубом «Спартака» из Видного, поэтому право выступить в высшем дивизионе страны получил челябинский клуб «Славянка», занявший в прошлом сезоне второе место в Суперлиге «Б».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала двенадцать участников играют в два круга (с 16 октября 2007 г. по 06 апреля 2008 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, полуфинала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и 5-я игры проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я и 3-я игры проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие с 9 и 12 места в Регулярном Чемпионате, играют во втором этапе с разъездами по одной игре дома и на выезде (всего 6 игр) с учётом всех ранее набранных очков в играх Регулярного Чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2008/2009 гг. в Суперлиге «Б».

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
 Октябрь

 Ноябрь

 Декабрь

 Январь

 Февраль

 Март

 Апрель

Таблица чемпионата

Матчи за 9—12-е места

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги А.

 Полуфинал за 5—8-е места (27.04, 30.04, 03.05)
 БК Москва — Динамо (К) — 2—1 (52:59, 67:65, 75:64)
 Динамо-Энергия — Надежда — 0—2 (69:85, 81:102)
 Матч за 7-е место (07 и 10.05)
 Динамо-Энергия — Динамо (К) — 0—2 (49:73, 60:83)
 Матч за 5-е место (07, 10 и 13.05)
 БК Москва — Надежда — 2—1 (74:66, 74:86, 65:56)

Финал

«Спартак» — ЦСКА — 3—1

Итоговое положение 

 4. Вологда-Чеваката
 5.  БК Москва
 6. Надежда
 7. Динамо (К)
 8. Динамо-Энергия
 9. Динамо (М)
 10. Спартак (СПб) 
 11. Славянка
 12. Шелен-ЕТК

Золотая корзина — 2008 
18 декабря 2008 года состоялось ежегодное награждение РФБ за достижения в области российского баскетбола. Лауреаты почётного приза по традиции определялись в результате голосования клубов мужской и женской Суперлиги, а также членов Исполкома РФБ. По итогам календарного 2008 года обладателями «Золотой корзины» в различных номинациях провозглашены:

 Лучшая российская баскетболистка — Татьяна Щеголева («Спартак» Видное);
 Лучший легионер женской Суперлиги — Дайана Таурази («Спартак» Видное);
 Лучшая молодая баскетболистка России — Наталья Виеру («Спартак» Видное);
 Лучший российский тренер, работающий с женскими командами — Игорь Грудин (сборная России).

Суперлига «Б» 
Соревнования в Суперлиге «Б» (втором по значению женском баскетбольном дивизионе) состояли из 2-х этапов:
 I этап — 16 участников, поделённые на 2 группы, играют в два круга (с разъездами по две игре дома и на выезде).
 II этап — По результатам 1 этапа лучшие четыре команды, с каждой группы, образуют «сетку» плей-офф.

Победитель турнира — Спартак (Ногинск) в следующем сезоне получил право выступать Суперлиге «А».

Группа «Запад»

Группа «Восток»

Плей-офф 
 Четвертьфинал
 Спартак-ШВСМ — Надежда-2 — 2—0 (77:66, 82:57)
 ВБМ СГАУ — Глория — 2—0 (71:60, 66:55)
 Спартак (Ног) — 2—0 (80:56, 76:63)
 Спартак-Педуниверситет — Энергия — 2—1 (66:75, 83:66, 80:73)

 Полуфинал за 5—8-е места
 Надежда-2 — Глория — 0—2 (68:70, 54:64)
 Энергия — ДШНК-Иртыш-ПНХЗ — 2—1 (66:78, 82:70, 71:67)

 Полуфинал за 1—4-е места
 ВБМ СГАУ — Спартак-ШВСМ — 0—2 (58:62, 59:62)
 Спартак (Ног) — Спартак-Педуниверситет — 2 — 0 (90:79, 73:68)

 Матч за 7-е место
 Надежда-2 — ДШНК-Иртыш-ПНХЗ — 2—0 (71:67, 65:63)
 Матч за 5-е место
 Энергия — Глория — 2—1 (71:79, 79:66, 74:68)

 Матч за 3-е место
 ВБМ СГАУ — Спартак-Педуниверситет — 2—0 (65:62, 68:57)

 ФИНАЛ
 Спартак (Ног) — Спартак-ШВСМ — 2—0 (78:70, 67:54)

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2007/2008
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России

2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе